Niemcy:
 Wallerstein – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Wallerstein  – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries

Osoby:
 Elinor von Wallerstein – austriacka aktorka
 George Wallertein – amerykański astronom
 Herb Wallerstein – amerykański producent filmowy
 Immanuel Wallerstein – socjolog, historyk i ekonomista amerykański
 Lothar Wallerstein – amerykański dyrygent

Inne:
 Codex Wallerstein
 Wallerstein – klasztor

Zobacz też:
 Oettingen-Wallerstein
 Wallenstein